Список ссавців Албанії містить перелік 80 видів, зареєстрованих на території Албанії (південна Європа) згідно з МСОП. Утім фауна ссавців вивчена погано, тому в списку можуть бути невідповідності. В Албанії відомий 21 вид гризунів, 6 видів мідицевих та 1 вид їжака.

Хоча це невелика країна, Албанія вирізняється багатим біологічним розмаїттям, чому сприяють територіальні зміни геоморфології, клімату і рельєфу. Більше третини території Албанії — близько 10000 квадратних кілометрів заліснені. Так, великі ліси з дуба й сосни дають притулок вовку, лисиці й шакалу, а високі соснові ліси — ведмедю, куниці, дикому коту, рисі й борсуку. Олень, сарна й кабан поширені в кількох провінціях. Свійських ссавців до переліку не включено.

Природоохоронні статуси 
Із зазначених у таблиці видів, два, Cervus elaphus та Monachus monachus (статус EN) регіонально вимерлі, 2 під загрозою вимирання, 2 уразливих, 5 перебувають в близькому до загрозливого стані.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу виду за оцінками МСОП:

Список

Примітки

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП 

Албанія
Фауна Албанії
Ссавці